Divizia A1 siatkarzy 2010/2011 - 62. sezon rozgrywek o mistrzostwo Rumunii organizowany przez Rumuński Związek Piłki Siatkowej (rum. Federaţia Română de Volei). Zainaugurowany został 2 października 2010 roku i trwał do 30 kwietnia 2011 roku.
 
W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Rumunię reprezentował , w Pucharze CEV  i , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
 W fazie zasadniczej 12 drużyn grało ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Do fazy play-off awansowało 8 najlepszych, natomiast pozostałe walczyły o utrzymanie w fazie play-out.
 Faza play-off składała się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów (wszystkie do trzech zwycięstw).
 W fazie play-out drużyny utworzyły pary (9-12 i 10-11), grając do trzech wygranych spotkań. Zwycięzca pary utrzymał się w lidze, natomiast przegrany spadł do niższej ligi.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza play-out 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rumunii
2010 w Rumunii
2011 w Rumunii